Киссимми () — топоним, распространённый во Флориде (США):

Топоним Флориды 
 Киссимми — город.
  — река.
 Киссимми — озеро.
  — парк штата.

См. также 
 «25 миль до Киссимми» — альбом (2003) группы Fool's Garden